Lago Simcoe, um lago localizado no Canadá.
Condado de Simcoe, uma subdivisão administrativa da província canadense de Ontário.
John Graves Simcoe, o primeiro governador geral do Canadá Superior (atual sul do Ontário).
Desambiguação